Darwinia (plant), een plantengeslacht
 Darwinia (platworm), een platwormengeslacht
 Darwinia (spel), een computerspel

Zie ook
 Darwinius, een uitgestorven primaat